Les Élections régionales de 1959 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 1959) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1959
Basse-Autriche
Politique en mai 1959